Elbekreuzung bezeichnet:

 Elbekreuzung 1, eine Freileitungskreuzung über die Elbe
 Elbekreuzung 2, eine Ergänzung der Elbekreuzung 1